Öger steht für:
 Öger Tours, ein Reiseveranstalter

Öger ist der Familienname folgender Personen:
 Nina Öger (* 1974), deutsche Unternehmerin
 Vural Öger (* 1942), türkischstämmiger deutscher Unternehmer und Politiker (SPD)